Vigilante - guardião ou soldado responsável por policiar determinado local;
A Sentinela - revista utilizada pelas congregações das Testemunhas de Jeová;
The Sentinel - conto de Arthur C. Clarke;
The Sentinel (filme) - filme de 1977;
A Sentinela (periódico) - editado na Província do Pará, no Brasil, à época da Cabanagem;
Sentinela - álbum de Milton Nascimento;
Sentinels - organização de esportes eletrônicos estadunidense.
A sentinela,  vigília

Localidades

Sentinel (Oklahoma)

Sentinela (Castro Marim)

Marvel Comics
Sentinela (Marvel Comics) - grupo de personagens;
Sentinela (Robert Reynolds) - personagem dos Vingadores;
Sentinel (Marvel Comics) - série de quadrinhos.

Desambiguação